

Дойранці () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Ардино.
 Дойранці () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Каолиново.